Петров-Дол — населённый пункт в Болгарии:
 Петров-Дол (Смолянская область)
 Петров-Дол (Варненская область)